Écury-le-Petit, Marne
 Écury-le-Repos, Marne
 Écury-sur-Coole, Marne

Ecury is de achternaam van de volgende personen:
 Boy Ecury (1922-1944), Arubaans-Nederlandse verzetsstrijder
 Nydia Ecury (1926-2012), Arubaans schrijfster en actrice